Sede — sensação referente à necessidade de água de um determinado organismo
 Sede do governo
 Sede de condado
 Sede gestatória — veículo de transporte utilizada anteriormente ao papamóvel
 Distritos do Brasil — em um município, o principal distrito (que abriga a sede do governo municipal, em geral) é chamado de distrito-sede, ou sede municipal
 Quartel-general

Brasil 
Sede — distrito do município de Alvorada
Sede — distrito do município de Balneário Pinhal
Sede — distrito do município de Capivari do Sul
Sede — distrito do município de Cidreira
Sede — região administrativa do município de Contagem
Sede — distrito do município de Coronel Fabriciano
Sede — distrito do município de Niterói
Sede — distrito do município de Osório
Sede — distrito do município de Palmares do Sul
Sede — distrito do município de Resende
Sede — distrito do município de Santa Maria
Sede — distrito do município de Torres
Sede — distrito do município de Tramandaí
Sede — distrito do município de Viamão
Sede — distrito do município de Xangri-lá